est une expression anglaise signifiant « tourte aux pommes américaine » ou « typiquement américain », dans ce cas contraction de l'expression .

Origine culturelle 

À l'origine, American Pie est une chanson de 1971 écrite et interprétée par Don McLean, chanson-hommage au « jour où la musique est morte » (en vo : «  »), c'est-à-dire au , jour de l'accident mortel de Buddy Holly, Ritchie Valens, J. P. "The Big Bopper" Richardson ainsi que leur pilote Roger Peterson. D'après cette chanson, l'avion qui les a conduit vers la mort s'appelait «  » mais il s'agit d'une erreur. L'avion n'avait pas de nom particulier, il était simplement immatriculé « N3794N ».

Cette chanson a ensuite été introduite dans l'album éponyme (voir : , l'album de Don McLean qui contient cette chanson) mais aussi reprise par Madonna en 2000 (voir : ).

Dans le sens « typiquement américain » 

Une série de films a ensuite utilisé cette expression : la série  ou Folies de graduation. La série étant complétée par une bande originale sous le même nom.

La série de films American Pie
 American Pie, le premier film réalisé par Paul et Chris Weitz en 1999
 American Pie 2, la suite du premier film, sortie en 2001
 American Pie 3 : Marions-les !, le troisième film qui conclut la trilogie, sortie en 2003
 American Pie : No Limit !, film sorti en 2005
 American Pie: String Academy, film sorti en 2006
 American Pie : Campus en folie, suite de String Academy, sortie en 2007
 American Pie : Les Sex Commandements, film sorti en 2009
 American  Pie 4 : 10 ans après, film sorti en 2012

 Les bandes originales des films 
 American Pie, bande originale du premier film, de Paul et Chris Weitz en 1999
 American Pie 2, bande originale du second film, de James B. Rogers en 2001
 American Pie : Marions-les !, bande originale du troisième film, de Jesse Dylan en 2003

Référence

Voir aussi 
 American way of life : expression signifiant mode de vie américain

Expression anglaise